Lista obrazów Wilhelma Kotarbińskiego (1848–1921):

Uwagi

Przypisy

Linki zewnętrzne 

 Galeria obrazów Wilhelma Kotarbińskiego na artchive.ru
 Galeria obrazów Wilhelma Kotarbińskiego na artcyclopedia.ru
 Galeria obrazów Wilhelma Kotarbińskiego na wikipaintings.org
 

Listy dzieł malarzy
Obrazy polskich malarzy